Alain Degenne, sociologue français
 Juliette Degenne, comédienne française spécialisée dans le doublage